Sörvattnet kan syfta på:
Sörvattnet, Linsells socken, by vid Ytter-Sörvattensjön i Linsells socken, i Härjedalens kommun 

Sörvattnet kan också syfta på några insjöar i Sverige:

Sörvattnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (5,17 ha)
Sörvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (30,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn